Karki, village d'Azerbaïdjan enclavé dans l'Arménie
 Karki, village du district d'Uttara Kannada, Karnataka, Inde
 Karki, nom propre originaire du Népal